Безіменна — річка в Україні, у Великоберезнянському районі Закарпатської області. Ліва притока Ужа (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина річки 12 км., похил річки — 30 м/км. Площа басейну 31,9 км².

Розташування 
Бере початок на південному заході від села Розтоки. Тече переважно на північний захід через Тихий і у Волосянці впадає в річку Уж, ліву притоку Лаборцю.

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 22. — (№ 199).
Малі річки України
Річки Закарпатської області
Річки Великоберезнянського району
Статті про річки Закарпатської області без зображення в картці
Річки України без назви